Humblotia, un genre d'oiseaux n'ayant qu'une seule espèce, le gobemouche des Comores
Humblotia, un genre de plantes synonyme du genre Drypetes